O Ribeirão dos Patos é um rio de Minas Gerais que deságua no Rio do Peixe, e que passa pelo município de Veríssimo.

Patos